

Codici 
 MUR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marudi (Malaysia)
 MUR – codice ISO 639-3 della lingua murle
 MUR – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Murmansk (Russia)
 MUR – codice valutario ISO 4217 della Rupia mauriziana

Geografia 
 Mur – nome tedesco della Mura, fiume affluente della Drava che scorre in Austria, Slovenia, Ungheria e Croazia

Francia 
 Mur-de-Barrez – comune nel dipartimento dell'Aveyron (Occitania)
 Mûr-de-Bretagne – ex comune ora frazione di Guerlédan, comune nel dipartimento della Côtes-d'Armor (Bretagna)
 Mur-de-Sologne – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira)

Svizzera 
 Mur – frazione di Mont-Vully, comune nel distretto di Lac (Canton Friburgo)
 Mur – ex comune ora frazione di Vully-les-Lacs, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)

Persone 
 Guilhem de Mur (fl. 1268-1274) – trovatore occitano
 Ramón de Mur (...-post 1436) – pittore spagnolo
 Sergio Mur (1977) – attore spagnolo
 Nilo Mur (1986) – attore spagnolo

Sigle 
 MUR – Ministero dell'università e della ricerca, ministero italiano
 MUR – Mouvements unis de la Résistance, organizzazione della Resistenza francese

Altro 
 Mur – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Pagine correlate 
 Moore – pagina di disambiguazione
 Muhr (disambigua) – pagina di disambiguazione